Teekultur steht für:
 Britische Teekultur
 Chinesische Teekultur
 Japanische Teezeremonie
 Maghrebinische Teekultur
 Ostfriesische Teekultur
 Tibetische Teekultur